Synagoga w Parczewie (ul. Piwonia 1)
 Synagoga w Parczewie (ul. Piwonia 3)